

Astronomia 
 Cratere Tawa – cratere di Rea

Animali
 Tawa hallae – dinosauro

Geografia 
 Tawa – villaggio dello stato indiano di Maharashtra
 Tawa – nucleo abitativo del comune di Touna in Mali
 Tawa – città della Nuova Zelanda
 Tawa – circoscrizione della Tanzania

Mitologia 
 Tawa – divinità solare

Persone 
 Tawa – produttore discografico

Altro 
 Tawa – utensile della cucina indiana

Pagine correlate 
 Tava